

Geografia
 Ghiacciaio Lammers –  ghiacciaio situato sulla costa di Bowman, nella parte sud-orientale della Terra di Graham, in Antartide

Persone
 Bas Lammers (1985) – pilota automobilistico olandese
 Ben Lammers (1995) – cestista statunitense
 Georg Lammers (1905-1987) – velocista tedesco
 Hans Lammers (1879-1962) – politico e militare tedesco
 Jan Lammers (1956) – pilota automobilistico olandese
 Jan Lammers (1995) – calciatore olandese
 John Lammers (1963) –  allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Kim Lammers (1981) – hockeista su prato olandese
 Sam Lammers (1997) – calciatore olandese